7. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2003 odbyły się w dniach 14–16 marca 2003 w Berlinie w Niemczech. Zawody rozegrano w Sportforum Hohenschönhausen. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najwięcej złotych medali wywalczyła Niemka Anni Friesinger oraz Holender Erben Wennemars. W klasyfikacji medalowej najlepsi byli Niemcy.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 126 łyżwiarzy z 17 krajów.

Reprezentacja Polski

Mężczyźni 
 Paweł Abratkiewicz
 2 × 500 metrów – 15. miejsce
 1000 metrów – 20. miejsce
 Tomasz Świst
 2 × 500 metrów – 17. miejsce
 Witold Mazur
 5000 metrów – 15. miejsce
 Jaromir Radke
 5000 metrów – 23. miejsce
 Paweł Zygmunt
 5000 metrów – 4. miejsce
 10000 metrów – 8. miejsce

Medale

Wyniki

Kobiety

2 × 500 m 
 Data: 15 marca 2003

1000 m 
 Data: 16 marca 2003

1500 m 
 Data: 14 marca 2003

3000 m 
 Data: 15 marca 2003
 f – wywrócił się

5000 m 
 Data: 16 marca 2003
DNF – nie ukończyła

Mężczyźni

500 m 
 Data: 14 marca 2003
DNS – nie ukończył

1000 m 
 Data: 16 marca 2003

1500 m 
 Data: 15 marca 2003

5000 m 
 Data: 14 marca 2003
f – wywrócił się

10000 m 
 Data: 16 marca 2003

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na SchaatsStatistieken.nl
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
2003 w sportach zimowych
2003 w Niemczech
Sport w Berlinie
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech